Semantic MediaWiki+ (SMW+) est un wiki d'entreprise sémantique dont les pages sont enrichies avec des annotations sémantiques, ayant pour but une recherche d'informations ciblées.

SMW+ est conçu pour tirer parti de la connaissance cachée souvent enfermée dans des contenus non structurés.

Il combine la technologie d’écriture collaborative de documents wiki avec la technologie sémantique. En outre, il est livré comme un ensemble d'extensions MediaWiki préconfigurées, telles que Semantic MediaWiki et Halo Extension.

SMW+ est l'issue du  ayant pour objectif de fournir aux scientifiques une plate-forme collaborative de gestion des connaissances, dans les domaines de la chimie et de la physique. Cette plate-forme doit être accessible non seulement pour les ingénieurs de connaissances, mais aussi pour une large masse d'utilisateurs experts dans tous les domaines.

SMW + est utilisé entre autres par la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNESCO  comme une encyclopédie en ligne de l'océanographie. Par ailleurs, SMW+ s'applique également à tout domaine impliquant la gestion des projets et des connaissances.

Références

  Business applications with SMW+, a Semantic Enterprise Wiki. Michael Erdmann, Daniel Hansch. 
  Semantic MediaWiki+ als Wissensplattform für Unternehmen. Daniel Hansch, Hans-Peter Schnurr, Peter Pissierssens. Proceedings « WM 2009 : 5th Conference on Professional Knowledge Management », Lecture Notes in Informatics (LNI), P-145, S. 211-215.
  Semantic Wikis : A Comprehensible Introduction with Examples from the Health Sciences. Maged N. Kamel Boulos. Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence, Vol. 1, No. 1, August 2009 (Fichier-PDF; 593 kB) 
  User-Centered Design and Evaluation of Interface Enhancements to the Semantic MediaWiki. Frederik Pfisterer, Markus Nitsche, Anthony Jameson and Catalin Barbu. Eingereicht und vorgestellt auf der CHI2008 (Computer Human Interaction Conference). (Fichier-PDF; 412 kB)

Liens externes
 
  Semantic Wikis: Fusing the two strands of the Semantic Web Conférence de Marc Greaves sur SMW+ à l'International Semantic Web Conference 2008 
  Article dans semanticweb.com sur MW+    

Technologie web
Système de gestion de contenu
Wiki
Web sémantique